Ла Сантисима Тринидад има више значења:

 Ла Сантисима Тринидад (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сантисима Тринидад (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику